Ахимаас (Ахимаац; ; «брат гнева») — мужское еврейское имя.

 Ахимаас (XI век до н. э.) — библейский персонаж, отец Ахиноамы (Ахиноамь), жены царя Саула ().
 Ахимаас (X век до н. э.) — иудейский первосвященник, сын Садока, библейский персонаж.
 Ахимаац бен-Палтиель (1017—1060) — средневековый хроникер.